Lake Louise steht für folgende geographischen Objekte:

in Kanada:
 Lake Louise, See in Alberta, Kanada  
 Lake Louise (Manitoba), See in Kanada
 Lake Louise (Alberta), Weiler in Kanada
 Château Lake Louise, Hotel am Lake Louise in Alberta

in den Vereinigten Staaten: 
 Lake Louise, anderer Name des Thumb Lake, See in Michigan
 Lake Louise (Alaska), Ort in Alaska
 Lake Louise State Park, Park im Mower County, Minnesota

in Australien:
 Lake Louise (Western Australia), Ort in Westaustralien

in Neuseeland:
 Lake Louise (Neuseeland), in der Region Southland

Siehe auch:
 Louise Lake